Christian Wernsdorf ist der Name folgender Personen:

* Christian Friedrich Wernsdorf (1751–1795), deutscher Theologe 
 Christian Gottlieb Wernsdorf (1762–1822), deutscher Philologe